JEA steht als Abkürzung für:

 Journal of Egyptian Archaeology, eine von der Egypt Exploration Society seit 1914 veröffentlichte archäologische Fachzeitschrift
 Journal of Experimental Algorithmics, eine von der Association for Computing Machinery seit 1996 veröffentlichte Informatik-Fachzeitschrift
 Joventude Ecologica Angolana, angolanische Nichtregierungsorganisation für Umweltschutz
 OLT Express Regional Sp. z o.o. (zuvor Jet Air und OLT Jetair), war eine polnische Regionalfluggesellschaft, Sitz in Warschau nach dem ICAO-Code

JEA